Ackworth kan syfta på:

 Ackworth, West Yorkshire – England
 Ackworth, Iowa – USA